Toerboatom (fabriek) - turbinefabriek in Charkov
 Toerboatom (metrostation) - metrostation onder bovenstaande fabriek